Pitze heißen:

 Pitze (Gemeinde Jerzens), Weiler in der Gemeinde Jerzens, Tirol
 Pitze (Gemeinde Sölden), Dorf in der Gemeinde Sölden, Tirol
 Pitze (Gemeinde Wenns), Weiler in der Gemeinde Wenns, Tirol
sowie:
 Pitze (Pitzbach), Fluss zum Inn im Pitztal, Tirol